Белеули:

 Белеули — горный хребет в Таджикистане;
 Белеули — река в Таджикистане;
 Белеули — река в Таджикистане;
 Ледник Белеули — ледник в Таджикистане;
 Караван-сарай Белеули — средневековый памятник в Узбекистане.
Пик Белеули — горная вершина в Таджикистане.